Rumunjska:
 Stoenești (Argeș, Rumunjska), u županiji Argeș
 Stoenești (Giurgiu, Rumunjska), u županiji Giurgiu
 Stoenești (Olt, Rumunjska), u županiji Olt
 Stoenești (Vâlcea, Rumunjska), u županiji Vâlcea